Duitsland:
Berga (Kyffhäuser), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Berga/Elster, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Italië:
 Berga (Carrega Ligure), een plaats (frazione) in de gemeente Carrega Ligure

Spanje:
Berga (Barcelona), een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona

Zweden:
Berga (Högsby), een plaats in Zweedse gemeente Högsby
Berga (Nykvarn), een plaats in de Zweedse gemeente Nykvarn.
Berga (Söderhamn), een plaats in de Zweedse gemeente Söderhamn
Berga (Tjörn), een plaats in de Zweedse gemeente Tjörn

Personen
Ingmar Berga, een Nederlandse marathonschaatser en skeeleraar